Ло́фгрен () — распространённая в англоязычных странах фамилия, произошедшая от шведской . Известные носители:

 Лофгрен, Эдвард (1914—2016) — американский физик-экспериментатор.
 Лофгрен, Эстер (род. 1985) — американская гребчиха.